Bubon latifolius är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Bubon latifolius ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
latifolius